Samaras o Samarás es un apellido. Puede referirse a:
 Antonis Samarás (n. 1951), político griego.
 Georgios Samaras, futbolista griego.
 Constantinos Samaras, futbolista chipriota.
 Spyridon Samaras, compositor griego.